La Nationalliga A 1979/80 fue la 83.ª temporada del Campeonato Suizo de Fútbol.

Temporada regular

Play-off por el título

Referencias 
 RSSSF

1980
Fútbol en 1979
Fútbol en 1980
Suiza en 1979
Suiza en 1980